Nersēh Kamsarakan (en arménien ), ou Narsès Kamsarakan est un prince d'Arménie de la famille Kamsarakan, de 689 à 691.

Biographie 

L'historien arménien Aniana de Širak le cite dans sa Géographie comme le gouverneur de trois villes byzantines en Tripolitaine aux alentours de 654-660. Un sceau byzantin du milieu du  le présente comme patrice et stratège.

En 688, aidé d'une armée byzantine, Achot II Bagratouni, prince d'Arménie, combat les Arabes, mais est tué au cours d'un combat. L'empereur Justinien II poursuit le combat et soumet l'Arménie, et repart à Byzance en nommant Nersēh Kamsarakan prince d'Arménie. Quelques années plus tard, Smbat VI Bagratouni lui succède comme prince, mais rien n'indique que Nersēh soit mort à ce moment et il peut s'identifier à un Nersēh, comte, ancien consul et patrice mentionné dans le colophon d'une traduction faite en 696 de l’Histoire ecclésiastique de Socrate.

Famille 

Aucun texte ne mentionne directement sa famille proche, qui a dû être reconstituée par recoupement et par hypothèse.

Aniana de Širak indique qu'un ancêtre du prince d'Arménie Nersēh Kamsarakan était un autre Nersēh Kamsarakan, fils d'Aršavir, un général qui combattit les Bahls pour le compte des Perses et qui partagea ensuite le butin avec son frère aîné Sahak et son frère cadet Hrahat. Il a été établi que cet épisode se place en 615. Christian Settipani considère que le général de 615 est le grand-père du prince Nersēh, mais ignore le nom du père de ce dernier.

Une inscription dans la cathédrale de Talin mentionne , personnage que Settipani identifie au prince d'Arménie. Une autre inscription mentionne un Grigor, fils de Nersēh.

Mais Cyrille Toumanoff arrive à une autre reconstruction généalogique.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Histoire de l'Arménie

Sources 

C'est l'historien Asoghik qui raconte le principat de Nersēh Kamsarakan :

L'Arménie était alors livrée aux plus grandes agitations, car les Arabes y pénétrant par le sud-est, dévastèrent nombre de districts. Aschod, prince d'Arménie, s'étant avancé contre eux, fut tué en combattant. Quelques chefs arméniens se soumirent volontairement aux envahisseurs.

Au commencement de la quatrième année de Justinien, ce prince arriva avec des forces considérables en Arménie, auprès de la montagne appelée Arardag. Là, ayant divisé ses troupes en trois corps, il les fit marcher contre les Arméniens, les Géorgiens et les Agh'ouans. Ayant mandé tous les chefs de ces contrées, ceux-ci se rendirent à son appel, non point de leur gré, mais par force. Il en retint plusieurs et exigea que les autres lui donnassent leurs fils en otages.

Le catholicos Sahag, et cinq évêques restèrent prisonniers auprès de lui. Quelques-uns des chefs, gratifiés de présents tirés de son trésor, furent chargés de gouverner ces contrées : Nerseh, seigneur de Schirag, comte de Gaboudr'ou, fut fait prince d'Arménie, Varaztad, patrice' et exarque, c'est-à-dire vice-roi, devint prince des Ag'houans. Après avoir laissé à ces chefs un corps de  hommes, l'empereur retourna à Constantinople.

Nerseh Gamsaragan exerça les fonctions de prince d'Arménie pendant quatre ans.

De son temps brillait, par sa science philosophique, Grégoras (Krikoris), chorévèque d'Arscharounik', qui composa un commentaire sur les Leçons, à la demande de Nerseh Gamsaragan.

Nerseh eut pour successeur, en l'année 140, Sempad, le Bagratide, fils de Piourad, qui gouverna l'Arménie vingt ans.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Nerseh Mamikonian
Prince d'Arménie au VIIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse arménienne du haut Moyen Âge